Hiersemenzel ist der Familienname folgender Personen:
 Helga Karin Hiersemenzel (* 1943), deutsche Politikerin der FDP
 Karl Christian Eduard Hiersemenzel (1825–1869), deutscher Jurist